Franz Wirz ist der Name folgender Personen:

* Franz Wirz (Bergingenieur) (1802–1863), deutscher Ingenieur
 Franz Wirz (Politiker) (1816–1884), Schweizer Politiker
 Franz Wirz (Mediziner) (1889–1969), deutscher Dermatologe